Колодавица () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку .

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на границе Эстонии и России. Расстояние до уездного центра — города Выру — 30,5 километра, до волостного центра — посёлка Вярска — 14 километров. Высота над уровнем моря — 81 метр.

Южную границу деревни обозначает река Пиуза; от деревни Матсури её отделяет ручей Пийроя.

В деревне пересекаются железные дороги Валга—Печоры и Тарту—Печоры. Также небольшая часть железнодорожной станции «Койдула» находится на территории деревни Колодавица.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживали 26 человек, из них 19 (73,1 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Динамика численности населения деревни Колодавица:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 мая 2020 года

История 
В письменных источниках 1585 года упоминается Kolodowiecz, 1627 года — Kollodowetz, 1684 года — Kollodowitz Kylla, 1688 года — Kollodkowitz, 1820 года — Wäiko-Kollodawitsa, Sure-Kollodawitsa (деревни).

Колодавица была вековой деревней на восточной границе Ливонии. В середине XIX века Колодавица в отношении землепользования распалась на две отдельные деревни: на восточной стороне — Сууры-Колодавица (, Большая Колодавица), на западе — Вяйко-Колодавица (, Малая Колодавица). В Вяйко-Колодавице дворов было больше, но хозяйства были меньше размером и были однолошадными. В Сууры-Колодавице дворы были полуторалошадными.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревни обозначены как Гросъ Коллодавицъ и Кле. Коллодавицъ.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, обе деревни были объединены.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету